Первома́йский сельсове́т — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица

Белоруссия

Брестская область 
 Первомайский сельсовет — сельсовет в Берёзовском районе;

Витебская область 
 Первомайский сельсовет — сельсовет в Городокском районе;
 Первомайский сельсовет — упразднённый сельсовет в Оршанском районе;

Гродненская область 
 Первомайский сельсовет — сельсовет в  Щучинском районе;

Минская область 
 Первомайский сельсовет — сельсовет в Слуцком районе;
 Первомайский сельсовет — сельсовет в Солигорском районе;

Могилёвская область 
 Первомайский сельсовет — сельсовет в Дрибинском районе.

Россия

Россия/Украина 

С переходом под юрисдикцию Российской Федерации преобразованы в сельские поселения.

Украина 

Упразднён в 2020 году.

См. также 
 Первомайское сельское поселение